2019 Norrbil Swedish FIM Speedway Grand Prix – czwarta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 6 lipca 2019 na HZ Bygg Arena w Hallstaviku.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Olivera Berntzona. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Pontus Aspgren i Kim Nilsson.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Z powodu kontuzji w zawodach nie wystąpił Tai Woffinden. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke.
 (#108)  Tai Woffinden → (#46)  Max Fricke

Trening przed zawodami został odwołany z powodu opadów deszczu, w związku z czym pozycje startowe zostały rozlosowane. Losowanie pozycji startowych odbyło się 5 lipca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Szwecja
2019
2019 w Szwecji